Neuner:
 Angelika Neuner (* 1969, Innsbruck), austriacka saneczkarka, medalistka igrzysk olimpijskich
 Doris Neuner (* 1971, Innsbruck), austriacka saneczkarka, mistrzyni olimpijska
 Josef Neuner (1913 – 1947), zbrodniarz nazistowski, jeden z funkcjonariuszy SS
 Magdalena ("Lena") Neuner (* 1987, Garmisch-Partenkirchen), niemiecka biathlonistka, multimedalistka
 Manfred Neuner (1945, Oberhausen – 2001), niemiecki międzynarodowy sędzia piłkarski